Dailekh (district), een district in Nepal
Dailekh (plaats), gelijknamige hoofdplaats